Flyme bzw. FlyMe ist

 eine ehemalige schwedische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Göteborg, siehe FlyMe (Schweden)
 eine maledivische Fluggesellschaft mit Sitz in Malé, siehe FlyMe (Malediven)
 ein auf Android basierendes Betriebssystem für Mobiltelefone des chinesischen Herstellers Meizu, siehe Flyme OS